Gumperting ist der Ortsname von

 Gumperting (Aldersbach), Ortsteil der Gemeinde Aldersbach, Landkreis Passau, Bayern
 Gumperting (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

Siehe auch:
 Gumperding